Астурийские сыры — неотъемлемая часть астурийской кухни. Исторически сыр в Астурии производился крестьянами, в основном, для собственных нужд, для того, чтобы лучше сохранить излишки молока. Тем не менее, многие сорта астурийского сыра имели сравнительно низкий срок хранения, и это было одной из причин их малой известности за пределами региона. В наши дни правительство Испании предпринимает определённые меры в сфере защиты и продвижения интересов астурийских фермеров. Для этого, в частности, используется присвоения местным сырам принятых в ЕС маркировок «защищённое наименование места происхождения (D.O.P.)» и «защищённое географическое указание (I.G.P.)».

Тем не менее, если в начале 1920-е годы Астурия занимала первое место в Испании по производству молока среди всех регионов страны, то сто лет спустя объёмы производства как молока, так и сыра значительно сократились.

Разновидности 
Существует 42 сорта ремесленных астурийских сыров. Четыре из них имеют защищённое наименование места происхождения (D.O.P.)» (кабралес — с 1981 года, Гамонеу — с 2003, Афуэгаль-питу — с 2008  и Касин — с 2011) и один — «защищённое географическое указание (I.G.P.)» (Бейос, с 2013 года).

Примечания

Ссылки 

 Catálogo de quesos del Principado de Asturias

Испанские сыры
Астурийская кухня